Heringsdorf (Mecklenburg-Voor-Pommeren), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Heringsdorf (Oost-Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein